V soubojích 4. ročníku Národní fotbalové ligy 1972/73 se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Skupina A 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina B 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Digitalizovaný archiv časopisů - Rudé právo 
 Slezský FC Opava historie 

Česká národní fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 1972
Fotbal v Česku v roce 1973